Wyspa Cornwallisa − w Kanadzie
 Wyspa Cornwallisa − w pobliżu Australii
 Wyspa Cornwallisa − w archipelagu Szetlandów Południowych